Blaga – forma femminile del nome proprio di persona Blagoj
4891 Blaga – asteroide della fascia principale
Lucian Blaga – filosofo, poeta e drammaturgo romeno
Vasile Blaga – politico romeno